Дон Ицхак бен-Иегуда Абарбанель (; 1437,  — 1508, ) — еврейский учёный, комментатор Танаха, государственный деятель.

Биография 
Был приближённым португальского короля Афонсу V, при дворе которого занимал значительный пост. Со смертью Афонсу и восшествием на престол Жуана II (João II), Абарбанель в 1482 бежал в Кастилию, где в 1484 стал министром финансов у Фердинанда Католического, и на этом посту его застал эдикт 1492 об изгнании евреев из Испании. Абарбанель горячо вступился за своих единоверцев, но его старания не привели к результату при религиозном фанатизме католических королей, разжигавшемся главным инквизитором Томасом Торквемадой. Лично для Абарбанеля король хотел сделать исключение, но Абарбанель предпочёл разделить участь своих братьев.

Он отправился в Неаполь, откуда после взятия этого города французами при Карле VIII в 1495 году он вместе со свергнутым королём Альфонсом II бежал в Мессину. После смерти Альфонса в том же году Абарбанель поселился в Корфу, а в 1496 году — в маленьком городке Монополи, в провинции Апулии, где в тихом уединении посвятил себя обработке своих многочисленных сочинений.

Вызванный оттуда в 1503 году венецианским правительством для улаживания спора, возникшего между Венецией и Португалией, Абарбанель умер в Венеции в 1508.

Абарбанель написал на древнееврейском языке (библейский иврит) много книг богословско-философского содержания, в том числе комментарии ко всем книгам Танаха (Св. Писания), к Мишне, на трактат «Авот», к философской книге Маймонида «Море-Невухим» («Путеводитель растерянных»).

Многие из комментариев и сочинений Абарбанеля были переведены на латинский язык.

У Абарбанеля было три сына, Иегуда, Иосиф и Самуил.

Из них более известен старший, Иегуда, прозванный итальянцами по его профессии медика «Leon Medigo Нebreo». Из его сочинений пользовалась в своё время большой популярностью его книга «Dialoghi di amore» («Диалоги о любви»), написанная в духе философии Платона (неоплатонизм). Она была издана в Риме в 1535 году и переведена на несколько европейских языков.

Согласно письму Леонида Пастернака поэту Хаиму Нахману Бялику, хранящемуся в архиве Дома-музея Бялика в Тель-Авиве, семья Пастернак вела свою родословную от дона Ицхака Абарбанеля.

Примечания

Литература 
 Пачкалов А. В. Финансовые династии: архитекторы глобализма. — М.: Концептуал, 2019. — 320 с. — ISBN 978-5-907172-32-6

Ссылки 
 
 
 Абарбанель Ицхак Бен-Иехуда
 переводы различных отрывков из книг дона Ицхака Абарбанеля
 избранные комментарии Абарбанеля на недельные главы Торы

Учёные Средневековья
Еврейские богословы
Еврейские комментаторы Библии
Гебраисты
Ришоним
Раввины Испании
Раввины Италии
Учёные Испании
Учёные Португалии
Поэты на иврите
Писатели на иврите
Еврейские поэты Средневековья